Христо Марков (, род.  в Димитровграде, Болгария) — болгарский спортсмен-лёгкоатлет, специализировался в тройном прыжке. Олимпийский чемпион (1988).

Биография 

С детства хотел стать рекордсменом и чемпионом, хотя рос в неспортивной семье, отец — шофёр-дальнобойщик, мама — продавец-кассир. Старший ребёнок в семье, имел брата Николая и сестру Стоянку. С детства привык к сельскому труду. В 11-летнем возрасте с семьёй переехал в Русе, начал заниматься в спортивной школе. Тренировался у Чавдара Чендова.

В 1983 году стал чемпионом Европы среди юниоров, в следующем году завоевал бронзовую медаль на легкоатлетическом турнире «Дружба-84» и установил рекорд Европы для юниоров — 17,42.

В 1985 году победил на Всемирных легкоатлетических играх в Париже. Затем установил новый рекорд Европы — 17,77.

Единственный в истории болгарской лёгкой атлетики чемпион мира среди мужчин в зале (1985) и на открытом воздухе (1987). Олимпийский чемпион летних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году с олимпийским рекордом.

Окончив выступать как спортсмен, перешёл на тренерскую работу. Подготовил Олимпийскую чемпионку Терезу Маринову (Сидней, 2000).

Депутат Народного собрания Болгарии (2004).

Литература 
Ekkehard zur Megede: The Modern Olympic Century 1896—1996 Track and Field Athletics, Berlin 1999, publiziert über Deutsche Gesellschaft für Leichtathletik-Dokumentation e.V.

Примечания

Ссылки 
Олимпийският шампион Христо Марков положи клетва като депутат, vesti.bg, 10 март 2004 г.

Прыгуны тройным Болгарии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Тренеры по лёгкой атлетике Болгарии